Roblinella intermedia är en snäckart som först beskrevs av Nils Hjalmar Odhner 1917.  Roblinella intermedia ingår i släktet Roblinella och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
intermedia